Gašper Krošelj (né le  à Ljubljana, en Yougoslavie, aujourd'hui en Slovénie) est un joueur de hockey sur glace slovène et croate occupant la position de gardien de but.

Biographie 
Krošelj commence sa carrière junior avec le HK Slavija en Slovénie. En 2004, il continue son parcours junior en Slovaquie en jouant pour les équipes juniors du HC Topoľčany et du MsHK Žilina, mais il ne joue pour aucune des équipes premières de celles-ci. En 2006, il retourne en Slovénie pour jouer pour son club formateur. Cependant, dès 2006, alors qu'il joue toujours pour le Slavija, il joue également pour le KHL Medveščak. En 2008, il se met à jouer uniquement pour le Medveščak, mais dans plusieurs ligues: dans la Slohokej Liga, en Croatie, dans la EBEL et dans la Državno Prvenstvo. En 2012, après des passages dans d'autres équipes de ces ligues, il emménage au Danemark dans le but de jouer pour le AaB Ishockey puis le Herlev Hornets. Il va ensuite en Norvège pour jouer avec le Sparta Sarpsborg puis en Suède pour se joindre au IK Oskarshamn

Au niveau international, représente la Slovénie au niveau international, sa première participation au championnat du monde est en 2015.

Statistiques

En club 

| 2006-2007 || KHL Medveščak || International League || 16 || || || || || || 3,44 || 89,3 || || 0 || 10 || || || || || 2,04 || 92,7 || || 0
|-
| 2006-2007 || KHL Medveščak || Croatie || 10 || || || || || || 2,04 || 92,7 || || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || HK Slavija || Državno Prvenstvo || 1 || || || || || || 2,06 || || bl || || 1 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HK Slavija || Državno Prvenstvo || 11 || || || || || || 3,24 || || || 2 || 2 || || || || || 2,50 || || || 0
|-
| 2008-2009 || KHL Medveščak || Državno Prvenstvo || 36 || || || || || || 1,65 || || || 0 || 4 || || || || || 2,61 || 90,7 || || 0
|-
| 2008-2009 || KHL Medveščak || Croatie || 4 || || || || || || 2,61 || 90,7 || || 0 || 2 || || || || || 2,08 || 91,5 || || 0
|-
| 2009-2010 || KHL Medveščak || EBEL || 7 || || || || || || 3,03 || 91,3 || || || 6 || || || || || 2,06 || 91,7 || ||
|-
| 2009-2010 || KHL Medveščak || Slohokej Liga || 14 || || || || 782 || || 3,07 || || || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || KHL Medveščak || Croatie || 2 || || || || 118 || || 2,53 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || KHL Medveščak || EBEL || 10 || || || || 430 || || 4,74 || 87,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || KHL Medveščak || Croatie || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 3 || || || 158 || || 4,18 || 87,6 || || 0
|-
| 2010-2011 ||  || Slohokej Liga || 4 || || || || 239 || || 2,50 || 91,1 || || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || HK Jesenice || EBEL || 23 || || || ||  || 60 || 2,96 || 92,4 || 0 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || HD Mladi Jesenice || Slohokej Liga || 2 || || || || 65 || || 4,62 || 92,4 || || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || AaB Ishockey || AL-Bank Ligaen || 3 || || || || 200 || 3 || 0,90 || 96,8 || 2 || 0 || 13 || || || 771 || || 2,72 || 90,0 || 1 || 2
|-
| 2012-2013 || Herlev Hornets || Al-Bank Ligaen || 34 || || || ||  || 93 || 2,79 || 91,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Sparta Sarpsborg || GET-ligaen || 36 || || || ||  || || 2,09 || 92,2 || 6 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 44 || 18 || 24 || 0 ||  || 104 || 2,47 || 91,8 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || KHL Medveščak || KHL || 28 || 6 || 15 || 1 ||  || 64 || 3,20 || 90,0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || AIK IF || Allsvenskan || 26 || 10 || 11 || 0 ||  || 53 || 2,50 || 90,7 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || KHL Medveščak || EBEL || 6 ||  ||  ||  || 274 || 22 || 4,82 || 84,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 ||Rødovre Mighty Bulls ||Metal Ligaen || 17|| || || ||982|| ||2,26||92,6|| ||  ||2 || || || || ||2,56 || 92,9|| || 
|-
|2018-2019 ||BK Mladá Boleslav ||Extraliga || 34|| || || || || ||2,05||92,1|| ||  ||4 || || || || ||1,92 || 94,3 || || 
|-
|2019-2020 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 38|| || || ||982|| ||2,18 ||92 || ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 20||10 ||8 ||0 || || ||1,87 ||92,9 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || BK Mladá Boleslav || Extraliga ||  ||

En équipe nationale 

| 2003 ||  Slovénie U18 || Championnat du monde U18 (Division 1A) || 5 || || || 5,03 || 84,8 || || 0 || 
|-
| 2004 ||  Slovénie U18 || Championnat du monde U18 (Division 1A) || 5 || 280 || || 2,79 || 92,0 || || 0 || 
|-
| 2005 ||  Slovénie junior || Championnat du monde junior (Division 1B) || 2 || || || 0,60 || 98,3 || || || 
|-
| 2006 ||  Slovénie junior || Championnat du monde junior (Division 1A) || 4 || || || 1,64 || 94,2 || || || 
|-
| 2015 ||  || Championnat du monde || 2 || 120 || 5 || 2,00 || 93,0 || 1 || 0 ||  (relégation en Division IA)
|-
| 2016 ||  Slovénie || Championnat du monde (Division IA) || 4 || 185 || 3 || 0,97 || 96,3 || 0 || 0 ||  (promotion en Division Élite)
|-
| 2017 ||  Slovénie || Qualifications pour les JO 2018 || 3 || 185 || 3 || 0,97 || 96,3 || 1 || 2 ||  (qualification pour les JO)
|-
| 2017 ||  Slovénie || Championnat du monde || 6 || 295 || 29 || 5,49 || 85,9 || 0 || 0 ||  (relégation en Division IA)
|-
|-
| 2018 ||  Slovénie || Jeux olympiques de 2018 || 3 ||188 || 6 || 1,91 ||93,1 || 0 || 0 ||

Récompenses

Notes et références 

Naissance à Ljubljana
Naissance en février 1987
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur croate de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du HK Slavija
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du HK Jesenice
Joueur de l'AaB Ishockey
Joueur des Herlev Hornets
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Rødovre SIK
Joueur des Sparta Sarpsborg
Joueur du BK Mladá Boleslav